— японская корпорация, производитель бытовой электроники и полупроводниковых изделий. Компания основана в 1947 году сотрудником концерна «Мацусита». Штаб-квартира находится в префектуре Осака.

История 
Корпорация «SANYO» была основана , зятем Коносукэ Мацусита. На русский язык название компании переводится как «Три океана», что указывает на амбициозные планы захвата мирового рынка.

В 1980-х компания занималась выпуском персональных и домашних компьютеров, например MBC-550 и PHC-25.

В 2008 году «Kyocera» приобрела у «Sanyo» подразделение по производству мобильных телефонов. Перед этим данное подразделение покинул из-за скандала президент Тосимадза Иэ.

9 декабря 2009 года было официально объявлено о том, что «Sanyo» продана корпорации «Panasonic». Покупка 50,19 % акций «Sanyo» обошлась руководству «Panasonic» в 404 млрд иен (4,6 млрд долл.).

10 декабря 2009 подписано соглашение о слиянии с компанией «Panasonic».

18 октября 2011 года достигнуто соглашение о продаже подразделения бытовой техники «Sanyo» компании «Haier».

30 марта 2012 года закончено поглощение подразделения бытовой техники компанией «Haier».

Со 2 апреля 2012 года компания «SANYO Electric Co., Ltd.» объединяется с корпорацией «Panasonic».

По информации с официального сайта https://www.phchd.com, с 1 апреля 2018 компания Panasonic Healthcare Co., Ltd меняет название на PHC Corporation. Продукция выпускается под брендом PHCbi (бывш. Panasonic (SANYO)).

См. также 
 Eneloop

Примечания 

Sanyo
Производители бытовой техники Японии
Производители элементов питания Японии
Производители полупроводникового оборудования
Производители сотовых телефонов
Производители телевизоров